Crawfordsville puede referirse a:
 Crawfordsville (Iowa), una ciudad situada en el condado de Washington, en el estado de Iowa, Estados Unidos.
 Crawfordsville (Oregón), es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Linn en el estado estadounidense de Oregón
 Crawfordsville (Indiana), una ciudad ubicada en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Indiana
 Crawfordsville (Arkansas), un pueblo ubicado en el condado de Crittenden en el estado estadounidense de Arkansas.